Eduardo Guerrero puede referirse a:

 Eduardo Lalo Guerrero (1916-2005), compositor y guitarrista mexicano-estadounidense.
 Eduardo Guerrero (1928-2015), remero argentino, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952.
 Eduardo Eddie Guerrero (1967-2005), luchador mexicano-estadounidense.
 Eduardo Guerrero Lozcano (2000-), futbolista panameño.